El nombre Justino Jiménez de Aréchaga puede referirse a las siguientes personas:

Justino Jiménez de Aréchaga Moratorio (1850 - 1904) abogado, político y profesor uruguayo.
Justino Eugenio Jiménez de Aréchaga Vargas (1883 - 1928) abogado, político y periodista uruguayo, hijo del anterior.
Justino Jiménez de Aréchaga Mac-Coll (1910 - 1983) jurista y catedrático de derecho uruguayo, nieto del primero.